A Xile
  Corvo , arma blanca tradicional xilena.

A Portugal

  Illa de Corvo , pertanyent a l'arxipèlag de les Açores.
  Corvo , municipi de les Açores (Portugal), a l'illa de Corvo.
  Miranda do Corvo , localitat portuguesa.